В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Эри ():
 округ '''Эри''' — штат Нью-Йорк.
 округ '''Эри''' — штат Огайо.
 округ '''Эри''' — штат Пенсильвания.